Příjmení Griffiths nosí více významných osobností:

 Andy Griffiths (* 1961) – australský spisovatel 
 Joel Griffiths (* 1979) – australský fotbalista
 Mark Griffiths (* 19??) – britský baskytarista
 Philip Jones Griffiths (1936–2008) – velšský fotožurnalista
 Rachel Griffiths (* 1968) – australská herečka a režisérka
 Richard Griffiths (1947–2013) – britský herec
 Robert B. Griffiths (* 1937) – americký fyzik